Командный чемпионат Словакии по шахматам 2015/2016

Личные результаты

SKM Ferimex Stara Lubovna

SK Dunajska Streda

Slovan Commander

Таблица 
 КО — командные очки (за победу начислялось 3 очка)
 Последние две команды спустились из первой лиги

Ссылки 
 2015/2016 на сайте chess-results.com

Командный чемпионат Словакии по шахматам
2015 год в шахматах
2016 год в шахматах